House on Haunted Hill pode ser:

 House on Haunted Hill, filme de 1959 (br: A Casa dos Maus Espíritos)
 House on Haunted Hill, filme de 1999, remake do filme de 1959 (br/pt: A Casa da Colina)

Desambiguação